Joseph Fernand Leon Rochefort, dit Léon Rochefort, né le  au Cap-de-la-Madeleine, dans la province de Québec, au Canada est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1954-1955 || Kitner de Trois-Rivières || AAAQ || 20 || 15 || 21 || 36 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 || Lions de Trois-Rivières || LHJQ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1956-1957 || Lions de Trois-Rivières || LHJQ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1957-1958 || Biltmores de Guelph || OHA-Jr. || 52 || 17 || 18 || 35 || 19 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1958-1959 || Biltmores de Guelph || OHA-Jr. || 54 || 16 || 19 || 35 || 16 || 10 || 8 || 4 || 12 || 4
|-
| 1959-1960 || Lions de Trois-Rivières || EPHL || 70 || 27 || 22 || 49 || 35 || 4 || 0 || 0 || 0 || 9
|-
| 1960-1961 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1960-1961 || Beavers de Kitchener-Waterloo || EPHL || 65 || 20 || 18 || 38 || 33 || 7 || 3 || 1 || 4 || 14
|-
| 1961-1962 || Beavers de Kitchener-Waterloo || EPHL || 69 || 33 || 27 || 60 || 29 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1962-1963 || Rangers de New York || LNH || 23 || 5 || 4 || 9 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1962-1963 || Clippers de Baltimore || LAH || 50 || 14 || 20 || 34 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 || Canadiens de Montréal || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 || As de Québec || LAH || 71 || 27 || 25 || 52 || 14 || 9 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
| 1964-1965 || Canadiens de Montréal || LNH || 9 || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1964-1965 || As de Québec || LAH || 41 || 18 || 21 || 39 || 12 || 5 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 1965-1966 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1965-1966 || As de Québec || LAH || 71 || 35 || 37 || 72 || 12 || 6 || 5 || 3 || 8 || 0
|-
| 1966-1967 || Canadiens de Montréal || LNH || 27 || 9 || 7 || 16 || 6 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1966-1967 || As de Québec || LAH || 8 || 3 || 2 || 5 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1967-1968 || Flyers de Philadelphie || LNH || 74 || 21 || 21 || 42 || 16 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1968-1969 || Flyers de Philadelphie || LNH || 65 || 14 || 21 || 35 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1969-1970 || Kings de Los Angeles || LNH || 76 || 9 || 23 || 32 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1970-1971 || Canadiens de Montréal || LNH || 57 || 5 || 10 || 15 || 4 || 10 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1970-1971 || Voyageurs de Montréal || LAH || 10 || 1 || 6 || 7 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1971-1972 || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 17 || 12 || 29 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1972-1973 || Red Wings de Détroit || LNH || 20 || 2 || 4 || 6 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1972-1973 || Flames d'Atlanta || LNH || 54 || 9 || 18 || 27 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || Flames d'Atlanta || LNH || 56 || 10 || 12 || 22 || 13 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1974-1975 || Canucks de Vancouver || LNH || 76 || 18 || 11 || 29 || 2 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1975-1976 || Canucks de Vancouver || LNH || 11 || 0 || 3 || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976 || Oilers de Tulsa || LCH || 60 || 25 || 40 || 65 || 2 || 9 || 2 || 5 || 7 || 6

| 617 || 121 || 147 || 268 || 93 || 39 || 4 || 4 || 8 || 16

Transactions en Carrière 

 Le , il est réclamé au repêchage d'expansion de la LNH 1967 par les Flyers de Philadelphie.
 Le , il est échangé aux Rangers de New York  par les Flyers de Philadelphie avec Don Blackburn en retour de Reg Fleming.
 Le , il est échangé aux Sabres de Buffalo  par les Canadiens de Montréal en retour de Kerry Ketter et ɖ'une somme d'argent. 
 Le , il est échangé aux Flames d'Atlanta  par les Red Wings de Détroit en retour de Bill Hogaboam.

Références 

Naissance en mai 1939
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des As de Québec
Joueur des Voyageurs de Montréal
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Beavers de Kitchener-Waterloo
Naissance au Québec